Бугров — російське та українське прізвище.

 Бугров Валентин Олександрович
 Бугров Володимир Анатолійович — проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка.
 Бугров Віталій Іванович — російський радянський письменник, критик, бібліограф.
 Бугров Микола Васильович

Жінки 
 Бугрова Поліна Віталіївна — українська бадмінтоністка, чемпіонка України 2021 року.

Див. також 
 Бугрій

Українські прізвища
Російські прізвища